La Batalla de Hisias puede referirse a dos batallas que se libraron en la antigua ciudad de Hisias (Ὑσιαί), situada al suroeste de Argos, cerca de la moderna aldea de Achladokampos. En ambas ocasiones, los contendientes fueron Esparta y Argos.

Batalla de Hisias (669 a. C.)
Batalla de Hisias (417 a. C.)